

Persone
 Daniel Kreutzer (1979) – giocatore di hockey tedesco
 Fifi Kreutzer (1891-1977) – pittrice tedesca
 Idar Kreutzer (1962) – dirigente d'azienda norvegese
 Jean Nicolas Auguste Kreutzer (1781-1832) – violinista francese
 Joseph Kreutzer (1790-1840) – violinista e compositore tedesco
 Konradin Kreutzer (1780-1849) – compositore tedesco

 Leonid Kreutzer (1884-1953) – pianista tedesco di origini russe
 Rodolphe Kreutzer (1766-1831) – violinista, compositore e direttore d'orchestra francese a cui Ludwig van Beethoven dedicò la celebre Sonata per pianoforte e violino n. 9

Pagine correlate 
Kreuzer

Pagine correlate
Sonata a Kreutzer